В Азербайджане теннис был распространён немцами и англичанами, которые работали на нефтяных предприятиях.

История 
Первый теннисный корт был установлен в 1907 году в Сураханах на даче нефтяного магната Нобеля. Именно на основе этого факта история азербайджанского тенниса насчитывается с 1907 года. 

Первый азербайджанский чемпионат по теннису был проведён в 1927 году. А в 1928 году Азербайджанская сборная приняла участие на чемпионате по теннису. 

В 1950-1980-х годах теннис получил широкое развитие. Известными теннисистками того периода были Агалева, Богод, Сметенко, Фараджова, в том числе теннисисты Бабаев Юрий и Спиридонов, Данилов, Ахмаров, Ивашинов и другие. Среди выдающихся игроков также можно упомянуть Сергея Лихачёва, который был 15-кратным чемпионом СССР в мужском и смешанном парном разряде. 
В 1968 году была основана Федерация Тенниса Азербайджанской ССР.

Период независимости 

4 года спустя после восстановления государственной независимости, а именно 25 июня 1995 года была основана Азербайджанская Федерация Тенниса. С 2004 года Федерацию возглавляет Октай Асадов. 

С мая 2009 года в столице функционирует теннисная академия. 30 июня 2011 года состоялось открытие центрального корта академии.

В 2011 году впервые на Южном Кавказе WTA чемпионат был проведён в Баку.

См.также 

 Спорт в Азербайджане
 Бакинская теннисная академия

Примечания 

Теннис в Азербайджане